

Anno 
 1102 – (MCII in numeri romani) è un anno del XII secolo 
 1102 a.C.

Matematica 
 1102 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1102 Pepita – asteroide della fascia principale del sistema solare.